Příjmení Prager nese více různých osobností:

 Jaroslav Prager (1863–1902) – pražský lékař, kabaretní herec a zpěvák, autor textů k písním
 Jiří Prager (* 1951) – český dabér a herec
 Karel Prager (1923–2001) – český architekt
 Mathilde Prager (1844–1921) – rakouská literární kritička, spisovatelka a překladatelka
 Vendula Prager-Rytířová (* 1972) – česká herečka, tanečnice, loutkářka, choreografka a divadelní pedagožka

Německá příjmení
Židovská příjmení